Çağla significa ametlla verda (fresca) en turc i s'utilitza com a nom de dona. Persones amb el nom Çağla inclouen:
 Çağla Büyükakçay - jugadora de tennis turca 
 Çağla Demirsal - esportista turca de patinatge artìstic
 Çağla Kubat - esportista (surf de vela) i model turca